Cornuz ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanlouis Cornuz (1922–2007), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Odile Cornuz (* 1979), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 Cornu
 Cornut